Beata Fido (ur. 1967), aktorka
 Ignacy Fido (zm. 1923), sędzia
 Fido film z 2006
 Fido (1941–1958), pies
 Torpeda Mark 24 Fido